Risse steht für:

 Risse (Fluss), Nebenfluss des Giffre, Frankreich
 Risse (Zeitschrift), Literaturzeitschrift
 Mehrzahl von Riss

Risse oder Riße ist der Familienname folgender Personen:
 Anneli-Marie Riße (1998–2015), deutsche Schülerin

 Caspar Risse (1850–1923), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Eberhard Risse (1920–1975), deutscher Politiker (FDP)
 Edmund Risse (1835–1891), deutscher Fotograf Lithograf und Unternehmer
 Günter Riße (* 1954), deutscher römisch-katholischer Theologe 
 Horst Risse (* 1954), deutscher Verwaltungsbeamter und Staatssekretär
 Heinz Risse (1898–1989), deutscher Schriftsteller
 Jorres Risse (* 1976), deutscher Schauspieler
 Liselotte Schäfer-Risse (1912–nach 1956), deutsche Opern- und Konzertsängerin (Altistin)
 Marcel Risse (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Nicole Risse-Kaufmann (* 1973), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin
 Otto Risse (1898–1989), deutscher Architekt
 Ralf Risse (* 1964), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Roland Risse (Maler) (1835–1887), deutscher Maler
 Roland Risse (1902–1990), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Stefan Riße (* 1968), deutscher Börsenmakler
 Thomas Risse (* 1955), deutscher Politikwissenschaftler
 Walter Risse (General) (1892–1965), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Walter Risse (1893–1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Risse (1931–1998), deutscher Experte für Logikgeschichte

Siehe auch:
 Blumen Risse, Blumenhandelskette
 Schwarze Risse, Berliner Buchhandlung
 Risser
 Rise